Ига Свјонтек је освојила другу титулу. У финалу је савладала Коко Гоф са 6:1, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2022.